Ibe steht für:
 Europäische Eibe, eine Baumart

Ibe ist der Familienname folgender Personen:
 Jordon Ibe (* 1995), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 IBE